Ituaçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ituaçu (ort), Bahia, 
 Ituaçu (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar